Вестник — может означать:

 Вестник — несущий весть.
 Вестник — то же самое, что и бирюч, герольд.

Топоним 
 Вестник — гора около города Полярный Мурманской области.
 Вестник — мыс на полуострове Среднем в Мурманской области.
 Вестник — деревня в Кличевском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Вестник — хутор в муниципальном образование город-курорт Анапа Краснодарского края России.

СМИ 
 «Вестник» — хорватская ежедневная газета.
 «Вестник» — русскоязычный журнал, издающийся в 1990—2004 годах в Вашингтоне (США).
 «Вестник» — газета на русском языке, издававшаяся в Чикаго в 1927—1930 гг.

Водные объекты 
 Вестник — река на Камчатке.
 Вестник — бухта Тихого океана.

Водный транспорт 
 «Вестник» — парусная шхуна Черноморского флота России 1831 года постройки.
 «Вестник» — парусная шхуна Черноморского флота России 1841 года постройки.
 «Вестник» — русский парусно-винтовой клипер.

Примечания

См. также 

 Вестник Европы
 Вестники
 Вечерний вестник